Малез — фамилия французского происхождения

Носители фамилии
Малез, Рене (1892—1978) — шведский энтомолог, специалист по систематике пилильщиков, изобретатель ловушки Малеза.

Населённые пункты
Малез — франкоязычное название поселения Малейзен в коммуне Оверейсе, Фламандский Брабант, Бельгия.